Le terme Route 102 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 102 en Allemagne
 Route 102 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 102 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 102 en Ontario, Canada
 Route 102 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 102 en Finlande

 Route départementale 102 dans les Hautes-Pyrénées, France

 Route régionale 102 au Maroc
  dans certains pays